«Félix Rodríguez» - conjunto del nombre propio Félix y el apellido Rodríguez - puede referirse a:

Personajes 
Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980), etólogo, naturalista y divulgador ambientalista español;
Félix Rodríguez Mendigutia (1940-), anticastrista cubano - exagente de la CIA.
Félix Ángel Rodríguez (1957-), beisbolista venezolano.
Félix Rodríguez (1972-), beisbolista dominicano.
Félix Rodríguez guitarrista de la banda The Sounds.
Félix Rodríguez (2006-), Ransom Everglades estudiante.